Flowskrivning er en måde at skrive på, hvor man tilstræber sig "flow-tilstanden". Begrebet Flowskrivning er opfundet og  beskrevet af forfatteren Bo Skjoldborg i bogen Flowskrivning – vejen til flydende skriveprocesser. Flowskrivning tager dels afsæt i Mihaly Csikszentmihalyi's flowteori, dels i forskning om hjernen, kreativitet og i skriveprocesser (fortrinsvis de to amerikanske universitetsprofessorer Peter Elbow og Robert Boices arbejde).

Skrivning